Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mutua Madrid Open 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 6. Mai 2017 stattfand; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Madrid